Vasiljevski ali Vasiljevska [vasiljévski/vasiljévska] imata več pomenov.

Osebnosti 
Priimek več osebnosti (rusko Василе́вский/Василе́вская, ukrajinsko Василе́вський/Василевська).

Vailjevski 
 Aleksander Mihajlovič Vasiljevski (1895—1977), sovjetski vojskovodja in maršal Sovjetske zveze.
 Andrej Vitaljevič Vasiljevski (*1955), ruski pisatelj, pesnik, literarni zgodovinar in urednik.
 Andrej Germanovič Vasiljevski (1905—1972), ruski gledališki igralec.
 David Venjaminovič Vasiljevski, sovjetski general.
 Nikolaj Aleksandrovič Vasiljevski (1852—1914), ruski general.
 Radomir Borisovič Vasiljevski (1930—1998), ukrajinski filmski snemalec in režiser.
 Stepan Vasiljevski, ukrajinski jezikoslovec.
 Vitalij Sergejevič Vasiljevski (1908—1991), ruski pisatelj.

Drugo 
 Vojaška akademija vojaške zračne obrambe Vasiljevski

Glej tudi 
 Vasilev
 Vasilevski /polj. Wasilewski (Wanda Wasilewska)
 Vasiljev
 Vasiljevič
 Vasiljević
 Wasilewska
 Wasilewski